Luís Carlos Fernandes, conhecido como Luisinho (Mogi Guaçu, 25 de julho de 1985) é um futebolista brasileiro.

Carreira

Luisinho começou no futebol nas categorias de base do Santos Futebol Clube, clube que o revelou para o futebol profissional. Em 2004, foi integrado a formação principal da agremiação. Foi artilheiro do Santos na Copa Cultura de Futebol Sub-20 de 2005, com 8 gols. Também foi o maior anotador pela equipe no Campeonato Paulista Sub-20 com 5 gols, ao lado de Juninho e Renatinho. Também foi campeão do Campeonato Paulista Sub-17.
 
Ainda em 2005 foi emprestado para a Portuguesa por indicação do técnico Galo, com quem trabalhou nas categorias de base do Santos. 

Em 2006, Luisinho se transferiu por empréstimo para o Esporte Clube Taubaté ao lado do volante Xuxa e do goleiro Rodrigo Calchi para a disputa do Campeonato Paulista de Futebol - Série A2. Ele foi um dos destaques e ajudou o time a se livrar do rebaixamento para a Terceira Divisão. Posteriormente, se transferiu para o Ipatinga Futebol Clube

A primeira experiência de trabalho de Luisinho no exterior apareceu no ano de 2007, no Daegu, da Coreia do Sul. Ganhou destaque ao ser eleito o melhor atleta em partidas do Campeonato Sul-Coreano de Futebol. Durante a competição, Luisinho conquistou o título de melhor atleta do mês. 

Posteriormente, Luisinho se transferiu ao Ulsan Hyundai Horang-i, clube da primeira divisão do futebol Sul-Coreano, conhecido como K-League.

Teve passagens pelo futebol do Kuwait e da Tailândia. Em 2015 foi contratado pelo Itumbiara para a disputa do Campeonato Goiano e atualmente joga pelo A.C. Juventus de São Paulo.

Seleção Brasileira

Jogou na Seleção Brasileira entre as categorias Sub-16 e Sub-20. Disputou com a seleção a Copa Nike e Campeonatos Sul-Americanos.

Títulos 
 Seleção Brasileira
 Copa Sendai: 2003

Naturais de Mogi Guaçu
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas do Santos Futebol Clube
Futebolistas da Associação Portuguesa de Desportos
Futebolistas do Esporte Clube Taubaté
Futebolistas do Ipatinga Futebol Clube
Futebolistas do Daegu FC
Futebolistas do Ulsan Hyundai FC
Futebolistas do Incheon United Football Club
Futebolistas do Esporte Clube Santo André
Futebolistas do Esporte Clube São José
Futebolistas do Gwangju FC
Futebolistas do Itumbiara Esporte Clube